Jarraud ist der Familienname folgender Personen:

 Léonard Jarraud (1848–1926), französischer Maler
 Michel Jarraud (* 1952), französischer Meteorologe

Siehe auch:
 Jarreau